Altan peut désigner :

 Altan, un groupe irlandais de musique traditionnelle ;
 Altan, un auteur italien de bandes dessinées.

Voir aussi 
 Altan Khan, un chef Mongol du clan des Toumètes
 Altan Khan des Khotogoid ou Altan Khan des Khalkhas, un titre donné à des khans de Mongolie-Extérieure à la fin de la dynastie Yuan du Nord